Interstellar Boundary Explorer – IBEX - satelita naukowy 
 IBEX 35 – hiszpański indeks giełdowy
 Ibex (pojazd) 
 Ibex (zespół muzyczny) – grupa rockowa
 Ibex Airlines – japońskie linie lotnicze